Ital steht für:
 Ital (Rastafari), Ernährungsweise von Rastafaris
 Morris Ital, ein Pkw-Modell der BLMC
 Altitalisches Alphabet (ISO-15924-Code)

Ital ist der Familienname folgender Personen:
 Gerta Ital (1904–1988), deutsche Künstlerin
 Natalie Ital (1968–2016), deutsche Künstlerin im Bereich experimentelle Fotografie

Siehe auch:
 Ital Reding

Abkürzung